Graf von Nellenburg steht für:

 die Angehörigen des Adelsgeschlechts Grafen von Nellenburg
 die Regenten der Landgrafschaft Nellenburg